заокруживање бројева, замењивање броја приближном вредношћу
 заокруживање речи, код уређивача текста прекидање линије текста између речи а не у оквиру саме речи